Stroud kan syfta på följande platser:

Australien 

 Stroud (ort i Australien), New South Wales, Great Lakes,

Storbritannien 

 Stroud, stad i Gloucestershire, England, 
 Stroud (distrikt), England, Gloucestershire, 
 Stroud, Hampshire,

USA 

 Stroud (ort i USA), Oklahoma, Lincoln County, 

Robotskapade Australienförgreningar
Robotskapade Storbritannienförgreningar
Robotskapade USAförgreningar